En julsaga (film) kan syfta på:

 Scrooge (film, 1913) – en film från 1913 med Seymour Hicks
 Scrooge (film, 1935) – en film från 1935 med Seymour Hicks
 A Christmas Carol (film, 1938) – en film från 1938 med Reginald Owen
 Andarnas natt – en film från 1951 med Alastair Sim
 A Christmas Carol (film, 1954) – en musikalfilm från 1954 (TV) med Fredric March och Basil Rathbone
 Scrooge (film, 1970) – en musikalfilm från 1970 med Albert Finney och Alec Guinness
 A Christmas Carol (film, 1971) – en animerad film från 1971 (TV) med Alastair Sim
 A Christmas Carol (film, 1977) – en TV-film av BBC från 1977 med Michael Hordern
 A Christmas Carol (film, 1978) – kanadensisk TV-film från 1978 där Rich Little gör alla roller
 Musse Piggs julsaga – en tecknad film från 1983
 En julsaga (film, 1984) – en film från 1984 (TV) med George C. Scott
 Mupparnas julsaga – en film från 1992 med Michael Caine
 En julsaga (film, 1999) – en film från 1999 (TV) med Patrick Stewart
 En julsaga (film, 2009) – en animerad film från 2009 med Jim Carrey

Pastischer och parodier   
 Scrooged - Spökenas hämnd – en film från 1988 med Bill Murray
 Blackadder's Christmas Carol – en film från 1988 med Rowan Atkinson
 Ebbie – en film från 1995 (TV) könsomvänd version med Susan Lucci
 Ebenezer (film) – en film från 1998 westernversion med Jack Palance

Se även 
 En julsaga
 En liten julsaga (1999)